Övelgönne steht für:
 Övelgönne Quartier im Hamburger Stadtteil Othmarschen
 Övelgönne, Sierksdorfer Ortsteil, siehe Sierksdorf
 Övelgönne, Koppel in Flensburg, siehe Stadtpark (Flensburg)
 Övelgönne, Hamburger Hafenfähre, siehe HADAG-Typ 2000

Siehe auch:
 Ovelgönne (Begriffsklärung)